Open einde (verhaallijn), een verhaal waarin de afloop niet wordt verteld
 Open einde (nummer), een nummer van Rob de Nijs uit 1987